Proxeno De Atarneo (: ) es conocido por ser el tutor de Aristóteles después de la muerte de sus padres. Proxeno educó a Aristóteles un par de años antes de enviarlo a Atenas a la Academia de Platón. Vivió en Atarneus, una ciudad en Asia Menor.

Proxeno se casó con la hermana mayor de Aristóteles, Arimnesta, por lo que tuvieron una hija, Hero, y un hijo, Nicanor. El hijo de Hero, Calístenes de Olynthus, sería más tarde un estudiante y colaborador de su tío Aristóteles. Nicanor eventualmente se casó con Pitias la Joven, hija de Aristóteles.

Referencias 

 Diogenes Laërtius, Life of Aristotle. Translated by C.D. Yonge.
 Eduard Zeller, Aristotle and the Earlier Peripatetics (1897).
Aristóteles